

Patronyme 
 Raoul de Coggeshall (mort en 1227) : moine britannique

Toponymes 
 Bradwell Juxta Coggeshall : village de l'Essex, en Angleterre
 Coggeshall : ville d'Angleterre
 Abbaye de Coggeshall : ancienne abbaye savignienne puis cistercienne